

Mitologia 
 Pallante – personaggio della mitologia greca, con Diomeda generò Eurialo. Secondo Gaio Giulio Igino, partecipò alla guerra di Troia con 15 navi
 Pallante – personaggio della mitologia greca, eroe attico figlio di Pandione II
 Pallante – personaggio della mitologia greca, titano tutore della saggezza, padre di Nike
 Pallante – personaggio della mitologia greca, un gigante figlio di Urano e Gaia
 Pallante – personaggio della mitologia romana, figlio di Evandro, ma taluni dicono di Ercole e di Lavinia (figlia di Evandro). Citato da Virgilio e da Dante.

Persone 
 Pallante (...-62) – liberto di Antonia minore, madre dell'imperatore Claudio

 Aladdin Pallante (1912-1970) – violinista e attore statunitense
 Antonio Pallante (1923-2022) – autore, nel 1948, di un attentato a Palmiro Togliatti
 Maurizio Pallante (1947) – saggista italiano
 Pablo Pallante (1979) – calciatore uruguaiano

Altro 
 Scoglio Pallante – isola dell'Italia, nel Lazio

Pagine correlate 
 Pallade
 Pallas